Grünling steht für:
 Grünling (Pilz), Pilz aus der Gattung der Ritterlinge
 Grünfink, Vogelart Carduelis chloris
 Grünlinge, Fischfamilie aus der Ordnung der Barschartigen
 Grüne Stinkwanze, Wanze aus der Familie der Baumwanzen
 Grünling, Bezeichnung für Nahverkehrswagen der Deutschen Bundesbahn, siehe N-Wagen#Spitznamen

Technik:
 Grünkörper, Rohling bei der Herstellung keramischer Erzeugnisse
 Grünling, Rohling bei der Herstellung von Erzeugnissen mittels Sinterverfahren allgemein, siehe Sintern
 Grünling, ungebrannter Lehm-Mauerstein, siehe Lehmziegel#Lehmstein

Personen:
 Augustin Grünling (1750–1778), österreichischer Komponist

Orte:
 Grünling (Gemeinde Niederkappel), Ortsteil von Niederkappel, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich